La 3. Liga 2014-2015 est la septième édition de la 3. Liga, la troisième division professionnelle de football en Allemagne. Elle oppose vingt clubs, à savoir les deux clubs relégués directement de 2. Bundesliga (SG Dynamo Dresde et FC Energie Cottbus), le club ayant perdu le barrage de relégation de 2. Bundesliga 2013-2014 (DSC Arminia Bielefeld), les équipes classées de la quatrième à la dix-septième place en 3. Liga 2012-2013 et les trois promus de Regionalliga 2013-2014 (SC Fortuna Cologne, SG Sonnenhof Großaspach et 1. FSV Mayence 05 II).

La compétition se déroule du  au  en trente-huit journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que le deuxième du classement final sont directement promus en 2. Bundesliga 2015-2016. Le troisième dispute un barrage de promotion contre le seizième de 2. Bundesliga en une confrontation aller-retour, qui qualifie le vainqueur pour la saison 2015-2016 de 2. Bundesliga. Les trois derniers sont relégués en Regionalliga.

Le titre est remporté par l'Arminia Bielefeld, qui remonte ainsi en 2. Bundesliga un an après la déconvenue lors du barrage de relégation. Deuxième au classement final, le MSV Duisbourg accompagne les Westphaliens en 2. Bundesliga, au contraire du troisième, le SV Holstein Kiel, qui est défait lors du barrage de relégation par le TSV 1860 Munich et reste en 3. Liga. À l'opposé, le Borussia Dortmund II, la SpVgg Unterhaching et le SSV Jahn Ratisbonne sont relégués en Regionalliga.

Clubs participants

Compétition

Classement 
 
|
|width=50%|

|}

Résultats

Barrage 
À la fin de la saison, le TSV 1860 Munich,  de 2. Bundesliga, affronte le SV Holstein Kiel, troisième de 3. Liga, en une confrontation aller-retour, qui permet au vainqueur d'évoluer en 2. Bundesliga et condamne le perdant à évoluer en 3. Liga la saison suivante.

Après le match aller conclu sur un score nul et vierge, le TSV 1860 Munich a fait la différence sur son terrain en renversant la situation après avoir concédé l'ouverture du score en première mi-temps et en inscrivant le deuxième but de la victoire par deux buts à un dans le temps additionnel. Le TSV 1860 Munich conserve ainsi sa place en 2. Bundesliga, tandis que le SV Holstein Kiel reste en 3. Liga.

Statistiques

Classement des buteurs 
Le tableau suivant présente les dix meilleurs buteurs de la saison 2014-2015:

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Lien interne 
 Championnat d'Allemagne de football D3

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
  Site de la 3. Liga

2014-2015
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3